

Ґужиця — гміна в Слубицькому повіті Любуського воєводства
 Ґужиця — село в гміні Ґужиця Слубицького повіту Любуського воєводства
 Ґужиця — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства